Расвож — реки в Республике Коми.

 Расвож (приток Пости)
 Расвож (приток Потью)
 Расвож (приток Сед-Меса)